José Joaquín Fabregat (Torreblanca, 1748-México, 1807) fue un grabador y dibujante español formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

Carrera artística
Nacido en Torreblanca (provincia de Castellón) José Joaquín Fabregat inició sus estudios en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En 1769 se trasladó a Madrid para proseguir sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 1772 obtuvo en ella el premio de grabado. En 1774 fue nombrado académico supernumerario por la misma institución y en 1781 académico de mérito de la de San Carlos de Valencia. En 1788 se embarcó a México tras ser nombrado director de grabado de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de la capital novohispana.

Fabregat grabó para algunas de las imprentas más reconocidas de la época: Antonio Sancha, Joaquín Ibarra y la Imprenta Real en Madrid, así como para la de Benito Monfort de Valencia.

Obra
Con una producción relativamente abundante antes de su partida a México, el catálogo de su obra incluye estampas de devoción, algunas por dibujos de José Camarón Bonanat, retratos, como los de Luis Antonio Bermejo (Valencia, 1769), Vicente Victoria o Lorenzo Berti, abiertos por invención propia, o los de Carlos IV por pintura de Antón Rafael Mengs y el del patriarca Juan de Ribera según Ribalta, e ilustraciones de libros, colaborando con sus estampas en algunos de los más importantes proyectos editoriales impulsados por el pensamiento ilustrado, como La conjuración de Catilina y la guerra de Yugurta de Ibarra (1772), La Araucana en la edición de Antonio Sancha (1774), o el Quijote de la Real Academia Española, impreso por Ibarra, 1782.

Ya en México grabó, entre muchas otras láminas, una vista de la plaza de México para conmemorar la erección de la estatua de Carlos IV de Manuel Tolsa, con la inscripción: «Manuel Tolsa, Dir. de Escult, hizo el pedestal y la Estatua.; Antonio Velasquez, Dir de Arquit, los adornos de la Plaza.; Rafael Ximeno. Dir de Pint, la dibujó.; J. Joaquín Fabregat, Dir del Grab, la grabó en Mexico 1797», una Vista de la fachada de las Casas Consistoriales de la Ciudad de México con los adornos por la jura de Carlos por dibujo de José Reyes y el Plano geométrico de la ciudad de México dibujado por Ignacio Castera, maestro mayor de la ciudad.

Referencias

Enlaces externos

Grabadores de España del siglo XVIII
Nacidos en Torreblanca